Big Sur, partie de la côte californienne, à l'ouest des États-Unis, peut aussi désigner :
 Big Sur, un roman de l'écrivain américain d'origine franco-canadienne Jack Kerouac, et publié en 1962.
 Big Sur, un film dramatique américain, adaptation du roman de Jack Kerouac, sorti en février 2013.
 Big Sur, nom de code du système d'exploitation macOS 11.